El nombre Seward puede referirse a:
Personas ilustres 
Albert Charles Seward, botánico y geólogo inglés;
Anna Seward, fue una poetisa inglesa, también conocida como Swan of Lichfield;
Harold H. Seward, informático teórico, ingeniero e inventor estadounidense;
William H. Seward, político y abogado estadounidense;
Lugares
Seward, localidad en Alaska, Estados Unidos;
Seward, localidad en el estado de Nebraska, Estados Unidos;
Seward, localidad en el estado de Kansas, Estados Unidos;
Seward, localidad en el estado de Nueva York, Estados Unidos;
Seward, localidad en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos;
Seward, localidad en el estado de Pensilvania, Estados Unidos;
Seward, municipio en el estado de Minnesota, Estados Unidos;
Seward, municipio en el estado de Indiana, Estados Unidos;
Seward, municipio en el estado de Kansas, Estados Unidos;
Seward, municipio en el condado de Kendall, estado de Illinois, Estados Unidos;
Seward, municipio en el condado de Winnebago, estado de Illinois, Estados Unidos;
Seward, condado en el estado de Nebraska, Estados Unidos;
Seward, condado en el estado de Kansas, Estados Unidos;
Otros
John Seward, personaje ficticio de la novela de Bram Stoker de 1897, Drácula;
Autopista Seward, autopista en Alaska;
Península de Seward, península en Alaska;
Día de Seward, fiesta oficial del estado estadounidense de Alaska.